Sachsenweger ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Sachsenweger (1900–1938), deutscher Autor
 Rudolf Sachsenweger (1916–2007), deutscher Augenarzt